Х'юстон — місто у Техасі

Див. також 
 Г'юстон (значення)